Corsocasis är ett släkte av fjärilar. Corsocasis ingår i familjen konkavmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Konkavmalar
Corsocasis